Schwabenberg ist ein geographischer Name:

Berge und Erhebungen:

 Schwabenberg (Allgäu) (bis 1237 m), mittlerer Südosthang des Hauchenbergs im Allgäu über Börlas, Gemeinde Missen-Wilhams, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schwabenberg (Mürzsteger Alpen) (1141 m), Berg in den Mürzsteger Alpen bei Turnau, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Schwabenberg (Oberpfälzer Wald) (652 m), Nebengipfel des Kleeberg (Treffelstein, Berg) im Oberpfälzer Wald bei Kleinsteinlohe, Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Schwabenberg (Speltachgrund) (494,1 m), Hügelkamm über dem Speltachgrund bei Unterspeltach, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schwabenberg (Schwandorf) (476 m), Berg bei Dauching, Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schwabenberg, früherer Name des Schwanberg (Steigerwald) (474 m) im Steigerwald über Rödelsee, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Schwabenberg (Vilseck) (bis ca. 450 m), Bergsporn über Axtheid-Berg, Stadt Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Schwabenberg (Erfurt) (234 m), Berg bei Schwerborn, Stadt Erfurt, Thüringen

Orte:
 Schwabenberg, früherer Name von Sieben Zeilen, Viertel in der Sebalder Altstadt von Nürnberg, Bayern
 Schwabenberg (Gemeinde Burgauberg-Neudauberg), Ort im Ortsteil Burgauberg der Gemeinde Burgauberg-Neudauberg, Bezirk Güssing, Burgenland
 Schwabenberg (Gemeinde Windhaag bei Freistadt), Ort der Marktgemeinde Windhaag bei Freistadt im Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Schwabenberg (Gebenstorf), Ort der Gemeinde Gebenstorf im Bezirk Baden, Kanton Aargau
 Schwabenberg, deutscher Name von Svábhegy, Stadtteil und Berg im XII. Bezirk von Budapest, Ungarn

Siehe auch:
 Schwabsberg